L'édition 2022 du tournoi de tennis de Midland se déroule du 31 octobre au  sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Caty McNally remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Anna-Lena Friedsam, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Asia Muhammad et Alycia Parks.

Faits marquants

Forfaits 
  Fernanda Contreras Gómez, remplacée par  Sachia Vickery
  Anna Kalinskaya, remplacée par  Carol Zhao
  Marta Kostyuk, remplacée par  Robin Anderson
  Rebecca Peterson, remplacée par  Anna-Lena Friedsam
  Lesia Tsurenko, remplacée par  Asia Muhammad
  Donna Vekić, remplacée par  Louisa Chirico
  Katie Volynets, remplacée par  Ashlyn Krueger
  Yuan Yue, remplacée par  Sophie Chang

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
L'Américaine Caty McNally remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en dominant en finale l'Allemande Anna-Lena Friedsam.

En double, la paire américaine Asia Muhammad / Alycia Parks remporte le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Midland
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

WTA 2022
Midland
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en octobre 2022
Tennis en novembre 2022